Чемпионат мира по боксу 2003 года прошёл с 6 по 13 июля в Бангкоке (Таиланд).

Результаты

Командный зачет медалей

Ссылки 
Results
USA Boxing

2003
2003 год в боксе
Международные спортивные соревнования в Бангкоке
Спорт в Таиланде в 2003 году
Июль 2013 года
Бокс в Таиланде